

Wydarzenia 

 Europa
 W Rzymie zbudowano pierwszą marmurową świątynię w stylu greckim
 Rzymianie stłumili rewoltę Andriskosa w Macedonii.
 Publiusz Mucjusz Scewola opublikował zapiski najwyższych kapłanów rzymskich – Annales Maxini.
 Rozpoczęto budowę Via Egnatia z Dyrrachium do Salonik.

Urodzili się 
 Antypas I, zarządca Idumei (zm. po 67 p.n.e.).

Zmarli 
 Masynissa, król Numidii.

Przypisy